...Courent dans la montagne est le quatorzième et dernier tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario). L'album a été publié en 2007 par Dargaud.

Personnages principaux

Voir aussi 
 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Le Génie des alpages